Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Rekorde und Statistiken zur Fußball-Weltmeisterschaft 1998.

Abschlusstabelle WM 1998 

Die folgende Rangliste berücksichtigt die Kriterien der FIFA.

Anmerkungen:
 Entscheidend für die Reihenfolge nach FIFA-Kriterien ist zunächst die erreichte Runde (Sieger, Finalist, Dritter, Vierter, Viertelfinale, Achtelfinale, Vorrunde). Ist die erreichte Runde gleich, entscheiden der Reihe nach die Zahl der Punkte, die Tordifferenz, die Zahl der geschossenen Tore und der direkte Vergleich. In der Verlängerung entschiedene Spiele wurden mit dem Ergebnis nach 120 Minuten bzw. Golden Goal gewertet. Im Elfmeterschießen erzielte Tore wurden nicht berücksichtigt, das Spiel wurde als Remis gewertet.
 (E) = Erstteilnehmer, (E*) = Erstteilnehmer als Nachfolger einer anderen Mannschaft (in der ewigen Rangliste werden die Ergebnisse von Vorgänger und Nachfolger zusammengerechnet)

Spieler 
 Lothar Matthäus stellte mit seiner fünften Teilnahme den 32 Jahre alten Rekord des Mexikaners Antonio Carbajal ein, überbot bei seiner Einwechslung im Spiel gegen Jugoslawien mit seinem 22. WM-Spiel den Rekord von Diego Maradona, Uwe Seeler und Władysław Żmuda und steigerte ihn auf 25 WM-Spiele. Der Rekord wurde 2022 von Lionel Messi mit 26 WM-Spielen gebrochen. Zudem konnte Matthäus als erster Spieler 15 WM-Spiele gewinnen.
 Jüngster Teilnehmer: Samuel Eto’o (Kamerun) mit 17 Jahren und 3 Monaten (1 Einwechslung) – zweitjüngster Spieler der WM-Geschichte
 Ältester Teilnehmer: Jim Leighton (Schottland) mit 39 Jahren (3 Einsätze)
 Carlos Valderrama (Kolumbien) stellte den Rekord von Diego Maradona, Björn Nordqvist, Ladislav Novák und Billy Wright mit 3 WM-Turnieren als Spielführer ein.
 Lothar Matthäus bestritt als erster Spieler 12 K.-o.-Spiele (1986–1998), ein Rekord der bisher nur von Miroslav Klose mit 14 K.-o.-Spielen überboten wurde (2002–2014)
 Marcel Desailly (Frankreich) erhielt als erster Spieler die Gelb-Rote Karte im Finale

Torschützen 
 Erster Torschütze: César Sampaio (Brasilien) in der 4. Minute des Eröffnungsspiels des Titelverteidigers gegen Schottland
 Schnellster Torschütze: Celso Ayala (Paraguay) in der 52. Sekunde des Spiels gegen Nigeria
 Jüngster Torschütze: Michael Owen (England) mit 18 Jahren und 180 Tagen
 Ältester Torschütze: Ricardo Peláez (Mexiko) mit 35 Jahren
 Das Eigentor von Pierre Issa (Südafrika) bei der 0:3-Niederlage gegen Frankreich war das 1600. WM-Tor
 Slobodan Komljenović (BR Jugoslawien) erzielte mit dem 1:0-Siegtor gegen die USA das 1700. WM-Tor
 Jürgen Klinsmann konnte als erster Spieler bei drei Weltmeisterschaften jeweils mindestens drei Tore erzielen: 1990 (3), 1994 (5), 1998 (3)
 Laurent Blanc (Frankreich) schoss im Achtelfinale gegen Paraguay das erste Golden Goal bei einer WM zum 1:0-Sieg für Frankreich.
 Ebbe Sand (Dänemark) schoss gegen Nigeria 21 Sekunden nach seiner Einwechslung ein Tor, bis 2002 das schnellste WM-Tor eines Einwechselspielers

Die besten Torschützen 

Darüber hinaus gab es 72 Spieler mit einem Treffer. Hinzu kamen sechs Eigentore.

Trainer 
 Jüngster Trainer: Glenn Hoddle (England) mit 40 Jahren.
 Diese Mannschaften wurden von einem ausländischen Trainer betreut: Chile von Nelson Acosta (Uruguay), Dänemark von Bo Johansson (Schweden), Jamaika von Rene Simoes (Brasilien), Kamerun von Claude Le Roy (Frankreich), Marokko von Henri Michel (Frankreich), Nigeria von Bora Milutinović (Jugoslawien), Paraguay von Paulo César Carpegiani.(Brasilien), Saudi-Arabien von Carlos Alberto Parreira (Brasilien), Südafrika von Philippe Troussier (Frankreich), Tunesien von Henryk Kasperczak (Polen).
 Carlos Alberto Parreira (Brasilien) und Bora Milutinović (Jugoslawien) nahmen als erste Trainer mit der vierten Mannschaft teil. Parreira hatte zuvor Kuwait (1982), die VAE (1990) und Brasilien (1994) betreut, nun nahm er mit Saudi-Arabien teil. Milutinović betreute nach Mexiko (1986), Costa Rica (1990) und der USA (1994), womit er bis heute der einzige Trainer ist, der bei zwei Heim-WMs seiner Mannschaft dabei war, nun Nigeria.

Schiedsrichter 
 Arturo Brizio Carter (1994–1998) stellte die meisten Spieler vom Platz (7).

Qualifikation 
 Für diese WM hatten sich 166 Mannschaften gemeldet, 23 Mannschaften mehr als vier Jahre zuvor.
 Frankreich als Gastgeber und Brasilien als Titelverteidiger waren automatisch qualifiziert, Brasilien als erste Mannschaft zum vierten Mal (1962, 1966, 1974 und 1998) als Titelverteidiger.
 In der Europa-Qualifikation traten in Gruppe 1 drei Mannschaften an, die aus dem ehemaligen Jugoslawien hervorgegangen waren (Bosnien-Herzegowina, Kroatien und Slowenien), in Gruppe 2 und 9 je zwei (Georgien und Moldau bzw. Armenien und Ukraine) und in Gruppe 4 drei Mannschaften (Estland, Lettland und Weißrussland) aus der ehemaligen UdSSR. Tschechien und die Slowakei trafen in Gruppe 6 aufeinander. Von all den neu entstandenen Mannschaften konnte sich lediglich Kroatien und die nur noch aus Serbien und Montenegro bestehende Bundesrepublik Jugoslawien qualifizieren.
 In Südamerika traten die restlichen neun Mannschaften erstmals in einer gemeinsamen Gruppe mit Hin- und Rückspielen an. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizieren sich für die WM-Endrunde.
 In der CONCACAF-Qualifikation verzichteten die Bahamas und Bermuda in der ersten Runde.
 In Afrika verzichtete Burundi in der ersten Runde. Das Spiel Gabun gegen Sierra Leone in der zweiten RUnde wurde nicht mehr ausgetragen, da beide keine Chance mehr hatten sich zu qualifizieren.
 Ägypten konnte sich als erster Afrikameister zum zweiten Mal nach 1986 nicht qualifizieren.

Besonderheiten 
 Erstmals wurde das Turnier mit 32 Mannschaften in acht Vierergruppen ausgetragen. Die acht Gruppensieger und -zweiten qualifizierten sich für das Achtelfinale. Für alle Gruppendritten endete die WM diesmal nach der Vorrunde.
 Der Modus ab Achtelfinale blieb gegenüber der vorherigen WM unverändert, allerdings konnten Verlängerungen ein abruptes Ende durch das Golden Goal nehmen.
 Brasilien wurde als erste Mannschaft mit den meisten Gegentoren (10) Vizeweltmeister.
 Für Brasilien endete mit der Niederlage gegen Norwegen die längste Serie an Vorrundenspielen ohne Niederlage mit 23 Spielen, die 1970 begann.
 Für Deutschland endete mit der 0:3-Niederlage gegen Kroatien die zweite längste Serie (18 Spiele) mit mindestens einem Tor pro Spiel, die 1986 begann. Bereits zwischen 1934 und 1958 hatte Deutschland und zwischen 1930 und 1958 Brasilien 18 Spiele in Folge mindestens 1 Tor pro Spiel erzielt.
 Für Belgien begann bei dieser WM mit drei Remis die längste Unentschiedenserie mit 5 Spielen, die bei der WM 2002 nach zwei weiteren Remis mit einem 3:2-Sieg im dritten Gruppenspiel gegen Russland endete.
 Brasilien spielte zum vierten Mal in der Vorrunde gegen Schottland (1974, 1982, 1990 und 1998), der Rekord wurde erst 20 Jahre später durch die fünfte Vorrundenbegegnung zwischen Argentinien und Nigeria überboten.
 Frankreich wurde als erste Mannschaft, die sich für die vorherige WM nicht qualifizieren konnte und sich als Gastgeber nicht qualifizieren musste Weltmeister.
 Frankreich wurde auch als erste Mannschaft Weltmeister, die gegen Mannschaften aus vier Konföderationen spielte: je 1× AFC und CAF, 2× CONMEBOL und 3 × UEFA.
 Der 3:0-Finalsieg von Frankreich gegen Brasilien ist der höchste Sieg des neuen gegen den alten Weltmeister.
 Frankreich wurde als bisher letzter Gastgeber Weltmeister, danach erreichten die Gastgeber maximal den dritten Platz (Deutschland/2006), und ist der bisher letzte Gastgeber, der kein Spiel verlor.
 Brasilien ist die erste Mannschaft, die in zwei Endspielen (1994 und 1998) kein Tor erzielen konnte.
 Belgien schied als dritte Mannschaft ungeschlagen als Gruppendritter nach der Vorrunde aus, vier Jahre zuvor wäre Belgien damit als drittbester Gruppendritter für das Achtelfinale qualifiziert gewesen.
 Italien scheiterte als erste Mannschaft bei drei Weltmeisterschaften in Folge im Elfmeterschießen (1990 im Halbfinale, 1994 im Finale, 1998 im Viertelfinale).
 Schottland scheiterte zum achten Mal wie bei den sieben vorherigen Teilnahmen in der Gruppenphase, danach konnten sich die Schotten noch nicht wieder qualifizieren.
 Italien spielte zum siebten Mal gegen den Gastgeber (1938, 1954/2×, 1962, 1970, 1978, 1998).
 Durch die Vergrößerung des Teilnehmerfeldes um acht Mannschaften und der damit verbundenen Zunahme der Spiele, wurde ein neuer absoluter Torrekord von 171 Toren aufgestellt, der erst 2014 erneut erreicht wurde.

Fortlaufende Rangliste 

 Anmerkung: Kursiv gesetzte Mannschaften waren 1998 nicht dabei, die fett gesetzte Mannschaft gewann das Turnier

Einzelnachweise

Weblinks 
 fifa.com: Milestones & Superlatives

Fußball-Weltmeisterschaft 1998